Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Tommy Haas 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl (Campione)
 Emilio Benfele Álvarez (semifinali)
 Steve Campbell (primo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Marcelo Charpentier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1996